Il barbiere di Siviglia – commedia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Il barbiere di Siviglia – opera di Gioachino Rossini
Il barbiere di Siviglia – opera di Giovanni Paisiello
Il barbiere di Siviglia – opera di Francesco Morlacchi
Il barbiere di Siviglia – opera di Costantino Dall'Argine
Il barbiere di Siviglia – opera di Leopoldo Cassone
Il barbiere di Siviglia – film-opera di Mario Costa